Et arrondissement i Paris er et af de 20 arrondissementer, som Frankrigs  hovedstad har været opdelt i siden 1860. 12 af dem er de arrondissementer, som oprettedes i 1795. Samtidig med udvidelsen i 1860 skete en byudvidelse, hvorved fire nabokommuner og dele af omkringliggende kommuner blev indlemmet i Paris.

Arrondissementerne er nummereret i et spiralmønster fra centrum og udefter. Hvert arrondissement er delt i fire kvarterer («quartiers»).

Hvert af de 20 arrondissementer har et arrondissementsråd, valgt ved direkte valg, og rådet vælger en borgmester for arrondissementet. Der udvælges medlemmer fra hvert arrondissementsråd til Paris' byråd (conseil de Paris), som igen vælger Paris' borgmester.

Historie

Før 1860 

Lørdag 11. oktober 1795 (der ifølge den franske  revolutionskalender hed "nonidi 19. Vendémiaire år IV") blev Paris inddelt i 12 arrondissementer. Disse blev nummereret fra vest mod øst, hvor nummer 1–9 lå på Seinens højre bred og nummer 10–12 på den venstre.

Hvert af disse 12 arrondissementer blev igen inddelt i fire bykvarterer (quartiers), som er sammenfaldende med 48 distrikter, der var blevet oprettet i Paris i 1790.

Efter 1860 
Napoleon 3. udvidede Paris den 1. januar 1860, hvorved den kom til at omfatte et langt større område. Den tidligere inddeling i 12 arrondissementer ændredes samtidig, så de nuværende 20 blev fastlagt.

For at skelne mellem de oprindelige og de nye arrondissementer er det sædvanligt at føje ancienne (fransk: gammel) til nummeret, når omtalen gælder et tidligere arrondissement, for eksempel 2e ancienne eller 12e ancienne.

Tabel 1: Arrondissementer og kvarterer

Tabel 2: Areal og folketal

Arrondissementernes borgmestre 2008-2014 

Arrondissementsborgmestre i Paris efter 29. marts 2008 :

Se også 

 Departement i Frankrig
 Paris forhenværende kommuner

Kilder 

 
Arrondissementer i Frankrig